Die VIII. Targa Abruzzi, bekannt auch als 24-Stunden-Rennen von Pescara 1935,  war ein Sportwagenrennen und fand am 11. August 1935 statt.

Das Rennen 

1935 wurde am Circuito di Pescara zum zweiten Mal ein 24-Stunden-Rennen statt. Wie im Jahr davor endete das Rennen mit einem Doppelsieg der Alfa Romeo der Scuderia Ferrari. Franco Cortese und Francesco Severi siegten vor ihren Teamkollegen Archimede Rosa und Gianfranco Comotti.

Ergebnisse

Schlussklassement

Nur in der Meldeliste 

Zu diesem Rennen sind keine weiteren Meldungen bekannt.

Klassensieger 

Zu diesem Rennen sind keine Klassensieger bekannt.

Renndaten 

 Gemeldet: 47
 Gestartet: 47
 Gewertet: 24
 Rennklassen: unbekannt
 Zuschauer: unbekannt
 Wetter am Renntag: unbekannt
 Streckenlänge: 25,800 km
 Fahrzeit des Siegerteams: 24:00:00,000 Stunden
 Gesamtrunden des Siegerteams: unbekannt
 Gesamtdistanz des Siegerteams: 2577,250 km
 Siegerschnitt: 107,385 km/h
 Schnellste Trainingszeit: unbekannt
 Schnellste Rennrunde: Renato Danese – 12:49,000 = 120,780 km/h
 Rennserie: zählte zu keiner Rennserie

Weblinks 

 Ergebnisse und Daten

Motorsportveranstaltung 1935
Sportwagenrennen
Motorsportwettbewerb in Italien